Palomero steht für:

 Palomero (Cáceres), eine Gemeinde in der Provinz Cáceres, Extremadura, Spanien

Palomero ist der Familienname folgender Personen:

 Josep Palomero (* 1953), valencianischer Sprachwissenschaftler